По роману Джека Лондона «Мятеж на «Эльсиноре» снято несколько фильмов:

 Мятеж на «Эльсиноре» (фильм, 1920) — The Mutiny of the Elsinore  — США, реж. Edward Sloman IMDb
 Мятеж на «Эльсиноре» (фильм, 1937) — The Mutiny of the Elsinore  — Великобритания, реж. Roy Lockwood IMDb